Синкопа је ријеч грчког поријекла. У српском језику има више значења:

 Синкопа (онесвешћивање) у медицини је нагли пад крвног притиска који резултује губитком свести. 
 Синкопа, ритмичка фигура у музици.
 Синкопа, мали поскок у игри.
 Синкопа у језику, изостављање једног гласа или једног слога у ријечи, нпр:колко умјесто колико' итд.